Raeymaeckers ist der Name von

 Georges Désiré Raeymaeckers OPraem (1899–1960), belgischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Buta
 Jürgen Raeymaeckers (* 1985), belgischer Fußballspieler
 Karin Raeymaeckers Van De Wal (* 1960)	
 Martine Raeymaeckers, belgische Künstlerin 
 Peter Raeymaeckers